Negulești se poate referi la:

 Negulești, Bacău
 Negulești, Neamț

Vezi și 
 Neagu (nume)
 Negrilești (dezambiguizare)

Toponime românești